LURD steht für:
 Liberians United for Reconciliation and Democracy, Rebellengruppe in Liberia

LU-RD steht für:
 Kanton Redingen (ISO-3166-2-Code), luxemburgischer Kanton

Siehe auch:
 Lurdes
 Lourdes

Abkürzung